Owston ist der Familienname von:
 Philip George Owston (1921–2001), britischer Kristallograph

Sonstiges:
 Owston-Inseln, Inselgruppe vor der Loubet-Küste, Grahamland, Antarktika
 Owston Ferry Castle, Burgruine in der englischen Grafschaft Lincolnshire